Scala – miejscowość i gmina we Włoszech
 Scala – stolica historycznej diecezji w Italii
 Scala – funkcyjno-obiektowy język programowania
 Škoda Scala (Scala)  − samochód osobowy marki Škoda